Карла Дель Поджо, урождённая Мария Луиджия Аттаназио (,  — ) — итальянская актриса.

Биография 
Родилась в семье полковника Уго Аттаназио, который, выйдя в конце 1940-х годов в отставку, стал актёром и снявшийся в нескольких фильмах вместе с дочерью.

Окончила Экспериментальный киноцентр в Риме. С 1946 — на театральной сцене. С успехом играла в спектаклях по произведениям Оскара Уайльда, Альберто Моравиа, Эдуардо Де Филиппо.

Дебютировала в главной роли Мадалены Ленци в драме режиссёра Витторио де Сика «Маддалена, ноль за поведение» (1940). В 1945 вышла замуж за известного кинорежиссёра Альберто Латтуада, в фильмах которого исполнила свои самые известные роли — Мария в «Бандитах» (1947), Анджела в ленте «Без жалости» (1948), Берта в экранизации романа Р. Баччелли «Мельница на По» (1949), Лилиана Антонелли в фильме Федерико Феллини и Альберто Латтуада «Огни варьете» (1950).

В послевоенные годы снималась в драматических ролях во многих фильмах неореалистического направления режиссёров А. Латтуады, П. Джерми, Дж. Де Сантиса, Л. Дзампы, М. Камерини, Ф. Феллини.

Последнее появление на большом экране состоялось в фильме Уго Фрегонесе «Странники» (1956).

В 1955 с большим успехом дебютировала на сцене Teatro San Ferdinando в Неаполе. До 1967 снималась на телевидении. В конце 1960-х годов приняла решение уйти из театра и кино, посвятив себя полностью семье.

Фильмография 
 1940 — Маддалена, ноль за поведение
 1942 — Гарибальдиец в монастыре
 1947 — Трагическая охота
 1950 — Огни варьете
 1952 — Волки охотятся ночью
 1954 — Тайна Элен Маримон
 1954 — Рим в 11 часов

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160305004826/http://www.encinematheque.net/marlene/M54/index.asp?page=Poggio.htm%7B%7Bref-fr%7D%7D
 В Словаре театра
 Некролог

Актрисы Италии
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Экспериментального киноцентра
Родившиеся в Неаполе
Умершие в Риме